Хопкинтон может значить:

  — город в штате Айова, США.
 Хопкинтон — город в штате Массачусетс, США.
  — город в штате Нью-Гэмпшир, США.
  — город в штате Нью-Йорк, США.
  — город в штате Род-Айленд, США.